Saadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Antoun Saadeh, siehe Antun Sa'ada (1904–1949), libanesischer Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Georges Saadeh (1930–1998), libanesischer Politiker der Kata’ib 
 Wadih Saadeh (* 1948), libanesischer Schriftsteller und Journalist
 Rany Saadeh (* 1993), deutscher Kampfsportler

Siehe auch:
 Saadé
 Zadeh